Уэрли () — английская фамилия и топоним.

Топоним 
  — город в округе Кутеней штата Айдахо (США).

Фамилия 
  — заведующий Академией Торгового флота США (2008—2010).
  (1934—2014) — австралийская спортсменка и спортивный функционер, президент Австралийской спортивной конфедерации инвалидов (1988—1989).
  (1877—1938) — американский политик, мэр Колумбуса (штат Огайо; 1932—1935).
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Каролина Пэнтерс» и «Окленд Рэйдерс».
  (род. 1964) — американский кантри-музыкант, номинант на премии Ассоциации кантри-музыки за лучший сингл, лучшую песню (2003) и в категории «Горизонт» (2002, 2003).
  (1948—1968) — американский военнослужащий, участник войны во Вьетнаме, обладатель Медали Почёта (посмертно).
  (род. 1995) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Цинциннати Бенгалс», чемпион Национальной ассоциации студенческого спорта (2015) в составе команды Университета штата Огайо.
  (Мэттью Уэрли; р. 1997) — британский регбист, игрок Чемпионата Англии в составе клуба «Нортгемптон Сэйнтс» (2018).
  (род. 1950) — американский музыкальный продюсер и гитарист, лауреат премий «Грэмми» за лучший кантри-альбом (1999, 2000) и лучшую запись (2011).
  (род. 1984) — американский режиссёр и сценарист, лауреат премии Ассоциации госпела за лучший детский мюзикл (2001).
 Уэрли, Синди (род. 1975) — американская хоккеистка на траве.
  (род. 1966) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Питтсбург Стилерз» и «Чикаго Беарз».
  — американский политик, председатель Сената штата Западная Виргиния (1895—1897).
  (род. 1990) — американская гимнастка, чемпионка мира по спортивной гимнастике (2007) в составе национальной сборной.
  (1908—1974) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Техас (1941—1950), председатель Федерального апелляционного суда по таможенным и патентным вопросам (1959—1972).

См. также 
 Ворле, Тесса (род. 1989) — французская горнолыжница.